Scottish Football Association Challenge Cup 1878-79 var den sjette udgave af Scottish Football Association Challenge Cup, nutildags bedre kendt som Scottish Cup. De første kampe blev spillet den 21. september 1878, og finalen blev afviklet den 19. april 1879, hvor Vale of Leven FC spillede uafgjort 1-1 med Rangers FC. Finalen skulle spilles om en uge senere, men Rangers FC stillede ikke op til omkampen i protest mod en kendelse i den første kamp, hvor holdet fik annuleret en scoring. Og dermed sikrede Vale of Leven FC sig sin tredje triumf i Scottish Cup uden at spille omkampen.

Resultater

Første runde

Anden runde

Tredje runde 

Renfrew FC og Rob Roy FC var oversidder i tredje runde og gik dermed videre til fjerde runde uden kamp.

Fjerde runde 

På grund af det ulige antal hold, var Partick FC oversidder, og dermed gik holdet uden kamp videre til ottendedelsfinalerne.

Ottendedelsfinaler

Kvartfinaler 

På grund af det ulige antal hold var Helensburgh FC oversidder i kvartfinaler og gik dermed videre til semifinalen uden kamp.

Semifinaler 

På grund af det ulige antal hold, var Rangers FC oversidder i semifinalerne og gik dermed videre til finalen uden kamp.

Finaler

Kilder / eksterne henvisninger 
 London Hearts Supporters Club – Scottish Cup Results for 1878-79 
 IFFHS: Scottish Cup 1878–79 
 Scottish FA – Scottish Cup Final Archive

Noter 

Sæsoner i Scottish Cup
Fodbold i 1878
Fodbold i 1879